EBR steht für:
 Eastern Bengal Railway, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Indien
 Encyclopedia of the Bible and Its Reception, eine bibelwissenschaftliche Enzyklopädie
 Panhard EBR (Engin Blindé de Reconnaissance), Spähpanzer der französischen Armee
 Erik Buell Racing, US-amerikanischer Motorradhersteller
 Europäischer Betriebsrat, grenzüberschreitende Arbeitnehmervertretung
 European Business Register, Netzwerk von nationalen Handelsregistern
 Experimental Breeder Reactor I, ehemaliger Forschungsreaktor des Idaho National Laboratory
 Extended Boot Record, Boot Record einer Extended Partition unter DOS, siehe Master Boot Record #Primäre und erweiterte Partitionstabelle
 Powiat Brzeziński in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)

ebr steht für:
 Tschaman (auch: Ebrié; ISO-639-3-Code), Kwa-Sprache in der Elfenbeinküste

Abkürzung